Het ATP-toernooi van Rosmalen 1995 (met de officiële naam Ordina Open 1995) werd van 12 tot en met 18 juni gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in het Nederlandse dorp Rosmalen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen